Cyclophiops  — род змей из семейства ужеобразных, обитающих в Азии.

Описание 
Общая длина представителей этого рода колеблется от 50 см до 1,3 м. Голова узкая, глаза среднего размера с круглым зрачком. Зубы одинакового размера. Туловище и хвост цилиндрические и удлинённые. Чешуя гладкая, проходит в 15 полос. Окрас зелёный, брюхо с желтоватым или кремовым оттенком.

Образ жизни 
Населяют лесистую, горную местность, холмы. Значительную часть жизни проводят на деревьях и кустарниках. Активны днём, питаются беспозвоночными.

Размножение 
Это яйцекладущие змеи. Самки откладывают до 20 яиц.

Распространение 
Обитают в юго-восточной Индии, Мьянме, Лаосе, Вьетнаме, Китае, Японии, на Тайване.

Классификация 
На август 2018 года в род включают 6 видов:

Примечания

Литература 
 Boulenger, 1888 : An account of the Reptilia obtained in Burma, north of Tenasserim, by M. L. Fea, of the Genova Civic Museum. Annali del Museo Civico di Storia Naturale di Genova, ser. 2, vol. 6, p. 593-604.

Ужеобразные